Tarazona puede referirse a los siguiente lugares de España:
 Tarazona, localidad de la provincia de Zaragoza.
 Tarazona de la Mancha, localidad de la provincia de Albacete.
 Tarazona de Guareña, localidad de la provincia de Salamanca.
 Tarazona y el Moncayo, comarca de la provincia de Zaragoza.

Nombres
 Eloy Tarazona (1880-1951), guardaespaldas del dictador venezolano Juan Vicente Gómez.
 Francisco Tarazona Torán (1915-1989), piloto de combate mexicano que participó en la Guerra Civil Española por el bando republicano.